Довгопільська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Білорусі.

Довгопільська сільська рада — , Городоцький район

Довгопільська сільська рада — Івано-Франківська область, Верховинський район, Верховинська районна рада
 Довгопільська сільська рада — Чернівецька область, Путильський район, Путильська районна рада